Сычугов — фамилия. Известные носители:

 Сычугов, Виктор Иванович (1837—1892) — российский архитектор, академик архитектуры.
 Сычугов, Дмитрий Юрьевич (род. 1955) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМК МГУ.
 Сычугов, Савватий Иванович (1841—1902) — земский врач в Вятской и Владимирской губерниях, просветитель, литератор, историк медицины, меценат, основатель первой общедоступной библиотеки в селе Верховино.

См. также 
 Сычугова
 Сычугово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области России